Дидгори — гора в Грузии, на которой и около которой произошла Дидгорская битва.
 Дидгори (село) — село в Грузии.
 Дидгори (бронемашина).